Justyna Jegiołka (ur. 17 września 1991 w Opolu) – polska tenisistka, drużynowa mistrzyni Polski z 2013 roku.

Zwyciężyła w dwóch turniejach singlowych oraz szesnastu deblowych w rozgrywkach rangi ITF. Najwyższe miejsce w rankingu WTA Tour w grze pojedynczej – 298. pozycję – osiągnęła 6 października 2014 roku. Najwyższe miejsce w rankingu gry podwójnej – 191. pozycję – osiągnęła 18 kwietnia 2016 roku.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Polskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Opolu
Urodzeni w 1991